Lassak ist der Familienname folgender Personen:

 Beata Lassak (* 1994), polnische Biathletin
 Thilo Petry-Lassak, deutscher Kinderbuchautor